Mogwai steht für:

 Mogwai (Chinesische Mythologie), Fabelwesen der chinesischen Mythologie
 Mogwai (Band), schottische Band

Siehe auch:
 Moguai, ein deutscher DJ und Technoproduzent